Ніколоз Басілашвілі — професійний грузинський тенісист.
 Басілашвілі Олег Валеріанович — радянський і російський актор театру та кіно, суспільний діяч.

грузинські прізвища